Ку́бок ми́ра по ша́хматам 2015 года — шахматный нокаут-турнир на 128 человек, который проходил в Баку с 11 сентября по 5 октября. В первой десятке участников: В. Топалов (2816), Х. Накамура (2814), Ф. Каруана (2808), А. Гири (2793), Дин Лижэнь (2782), В. Крамник (2777) , У. Со (2773), А. Грищук (2771), Л. Аронян (2765), С. Карякин (2762).

Регламент

Контроль времени 
На всех стадиях турнира, кроме финала, играются две партии с контролем ФИДЕ:
90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого. 
В случае ничейного результата играется тай-брейк: две быстрые партии по 25 минут и 10 секунд добавления на ход, начиная с первого. 
Если быстрые партии не выявили победителя, играются ещё две партии по 10 минут и 10 секунд добавления на ход, начиная с первого. 
Блиц по 5 минут на партию и 3 секунды добавления на ход, начиная с первого играется в случае сохранения ничейного результата после быстрых партий.

Если все стадии тай-брейка не выявляют победителя, то назначается решающая партия. Белые получают 5 минут, чёрные — 4, с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с 61-го. Ничья трактуется в пользу чёрных.

В финале играют четыре партии с контролем ФИДЕ.

Игровые дни 
С 11 по 25 сентября, с 27 по 29 сентября и с 1 по 5 октября. Начало туров в 13:00 по Москве.

Участники турнира 
Шахматисты, квалифицировавшиеся на Кубок Мира:

, 2816 (R)
, 2814 (R)
, 2808 (R)
, 2793 (R)
, 2779 (R)
, 2777 (WC)
, 2771 (R)
, 2770 (R)
, 2765 (R)
, 2759 (E14)
, 2753 (R)
, 2747 (WC)
, 2741 (R)
, 2740 (R)
, 2740 (R)
, 2739 (R)
, 2738 (ON)
, 2736 (R)
, 2735 (R)
, 2733 (E14)
, 2731 (WC)
, 2726 (J13)
, 2726 (R)
, 2725 (Z3.5)
, 2724 (E14)
, 2723 (E14)
, 2720 (WC)
, 2719 (R)
, 2714 (R)
, 2713 (AS14)
, 2710 (E14)
, 2710 (E15)
, 2705 (R)
, 2705 (E15)
, 2704 (AS14)
, 2702 (PN)
, 2699 (Z3.3)
, 2699 (E15)
, 2690 (E14)
, 2689 (E15)
, 2680 (Z2.1)
, 2678 (E15)
, 2673 (E14)
, 2673 (E14)
, 2671 (E14)
, 2671 (PN)
, 2670 (Z2.1)
, 2669 (E14)
, 2667 (E15)
, 2665 (E15)
, 2664 (E15)
, 2663 (AM14)
, 2662 (Z3.3)
, 2662 (Z2.1)
, 2661 (E14)
, 2661 (E14)
, 2660 (PN)
, 2659 (E14)
, 2659 (Z2.3)
, 2659 (E14)
, 2658 (E14)
, 2658 (E15)
, 2655 (AM14)
, 2655 (E15)

, 2654 (E14)
, 2653 (E15)
, 2651 (ON)
, 2649 (E15)
, 2644 (ON)
, 2644 (AS15)
, 2643 (AS14)
, 2643 (AM15)
, 2642 (E15)
, 2640 (AF)
, 2639 (E15)
, 2637 (E15)
, 2636 (Z2.4)
, 2635 (Z3.7)
, 2635 (Z2.1)
, 2635 (E14)
, 2634 (ACP)
, 2633 (E14)
, 2632 (AM14)
, 2631 (AS15)
, 2631 (E15)
, 2626 (E14)
, 2625 (AM15)
, 2624 (E15)
, 2624 (PN)
, 2622 (E15)
, 2622 (E14)
, 2621 (ON)
, 2618 (AS14)
, 2616 (Z3.5)
, 2616 (AM15)
, 2614 (E14)
, 2607 (J14)
, 2607 (E15)
, 2605 (Z2.5)
, 2603 (E15)
, 2601 (E14)
, 2600 (AS15)
, 2600 (Z3.4)
, 2595 (E15)
, 2595 (AS14)
, 2591 (AF)
, 2589 (E14)
, 2577 (AM14)
, 2570 (AS15)
, 2568 (Z3.1)
, 2563 (AM15)
, 2553 (Z2.1)
, 2547 (E15)
, 2528 (WWC)
, 2514 (Z3.6)
, 2511 (Z2.5)
, 2509 (Z3.2)
, 2495 (Z2.3)
, 2491 (E15)
, 2453 (PN)
, 2436 (Z2.2)
, 2428 (Z3.4)
, 2421 (Z2.4)
, 2416 (AS15)
, 2357 (Z4.2)
, 2330 (Z4.1)
, 2291 (Z4.3)
, 2241 (Z4.4)

Все участники по умолчанию являются гроссмейстерами, если не указано другого.

Пути квалификации:

 WC: полуфиналисты Кубка Мира по шахматам 2013 (4)
 WWC: Чемпионка мира среди женщин 2015 (1)
 J13 и J14: Чемпионы мира среди юниоров 2013 и 2014 годов (2)
 R: Лучшие средние рейтинги с февраля 2014 по январь 2015 года (19)
 E14 and E15: Чемпионат Европы 2014 (23) и 2015 (23) годов
 AM14 and AM15: Чемпионат Американского континента 2014 (4) и 2015 (4) годов
 AS14 and AS15: Чемпионат Азии 2014 (5) и 2015 (5) годов

 AF: Чемпионат Африки 2015 (2)
 Z2.1 (5), Z2.2 (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): Зональные турниры
 ACP: Наиболее высоко расположенный не квалифицировавшийся на турнир шахматист в АШП туре
 PN: Номинант президента ФИДЕ (5)
 ON: Номинант оргкомитета (4)

Результаты

1-я половина

2-я половина

Финал

См. также 
 Кубок мира по шахматам 2013

Примечания 

Международные соревнования по шахматам в Азербайджане
Международные спортивные соревнования в Баку
Спорт в Азербайджане в 2015 году
2015
2015 год в шахматах
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года